Müllheim henviser til:

 Müllheim (Baden), by i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Müllheim (Thurgau), kommune i kantonen Thurgau, Schweiz

Se også 
 Müllenheim
 Mülheim
 Mühlheim